Bóveda ist der Familienname folgender Personen:

 Eneko Bóveda (* 1988), spanischer Fußballspieler
 Ramón Bóveda (* 1949), argentinischer Fußballspieler

Bóveda steht für:
 Bóveda (Lugo), spanische Gemeinde in der Provinz Lugo der Autonomen Gemeinschaft Galicien